Викус:

 Викус — небольшое поселение, либо городской квартал в Древнем Риме
 Викус — археологическая доколумбова культура в Перу